USS Thompson je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Thompson (DD-305) 
 USS Thompson (DD-627)

Glej tudi 
 USS Smith Thompson (DD-212)

Thompson